Abass Cheikh Dieng – ex calciatore senegalese
 Aliou Dieng – calciatore maliano
 Cheikhou Dieng – calciatore senegalese
 Fatou Dieng – ex cestista senegalese
 Gorgui Dieng – cestista senegalese
 Khady Dieng – cestista senegalese
 Ndiaga Dieng – atleta paralimpico italiano
 Omar Dieng – cestista italiano
 Oumar Dieng – ex calciatore senegalese naturalizzato francese
 Ousmane Tanor Dieng – politico senegalese